Millington kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Millington (East Riding of Yorkshire)
Millington (Illinois)
Millington (Maryland)
Millington (Michigan)
Millington (Tennessee)